DDR-Fußball-Oberliga 1982/1983 var Östtysklands högstadivision i fotboll för herrar den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Berliner FC Dynamo.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1982/1983
1982/1983
1982 i Östtyskland
1983 i Östtyskland